Chatfield désigne :

 Chatfield, une ville située dans le Minnesota ;
 Chatfield, un village situé dans l'Ohio ;

Homonymie de localités aux États-Unis